Torpegård kan henvise til:

 Torpegård (Sønder Nærå Sogn) - hovedgård i Sønder Nærå Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Torpegård (Skuldelev Sogn) - hovedgård i Skuldelev Sogn, Frederikssund Kommune